Qt of QT kan betrekking hebben op:
Qt-toolkit; een softwaretoolkit met grafische bibliotheek
Quart (eenheid); een inhoudsmaat
QuickTime; een mediaspeler en een digitaal video-formaat
QT-tijd verlenging
titel na opleiding Treasury Management, Qualified Treasurer (QT)